Federico Delbonis era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Reda El Amrani.

In finale Borna Ćorić ha sconfitto Philipp Kohlschreiber con il punteggio di 5-7, 7-63, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (finale)
  Miša Zverev (secondo turno)

 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Benoît Paire (semifinale)
 Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)
 Marcel Granollers (primo turno)

Qualificati 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Laslo Đere (secondo turno)

 Gianluigi Quinzi (secondo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Lucky loser 
  Luca Vanni (primo turno)

Wild card 

  Amine Ahouda (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)

 Reda El Amrani (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2017